Joan Oliver i Fontanet (Barcelona, 1955), economista i periodista català 
 Joan Oliver i Sallarès (Sabadell, 1899 - Barcelona, 1986), poeta i dramaturg de la literatura catalana que emprà el pseudònim Pere Quart
 Joan Miquel Oliver Ripoll (Sóller, 1974), escriptor, cantant i guitarrista en llengua catalana